Шердинг () — город в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Шердинг. Население составляет 5052 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 4,08 км². Официальный код — 41422.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Ксафер Ангерер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 31 места.

 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 13 мест.
 АПС занимает 4 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Верхней Австрии
Окружные центры Верхней Австрии